4 miejscowości w Polsce 
 Prochy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Wąbrzeźno
 Prochy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Wielichowo 
 Prochy – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Wielichowo 
 Prochy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Zakrzewo

Zobacz też 
 Kremacja